Antonio Sacristán puede hacer referencia a:

 Antonio Sacristán y Zavala (1871-1938), empresario, periodista, profesor y político español.
 Antonio Sacristán Colás (1902-1896), jurista, economista, profesor y político hispanomexicano, hijo del anterior.
 Antonio Sacristán Barazón (1969-), árbitro de baloncesto español.